Ра́йдужна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Райдужна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Райдужна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Райдужна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Райдужна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Райдужна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Райдужна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Райдужна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Райдужна вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Райдужна вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Райдужна вулиця — вулиця в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області.
 Райдужна вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці